Lawn (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Lawn (Texas), een  plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Lawn (band), een Nederlandse rockband